Le Prix Pierre Plazen est une ancienne course hippique de trot attelé qui se déroulait au mois d'août sur l'hippodrome de Vincennes.

C'était une course de Groupe  réservée aux poulains de , hongres exclus, ayant gagné au moins . Son pendant chez les pouliches était le Prix Guy Deloison, se courant le même jour.

Elle se courait sur la distance de  (grande piste), départ volté. L'allocation 2021 s'élèvait à , dont  pour le vainqueur.

Son pendant chez les pouliches était le Prix Guy Deloison se déroulant le même jour. La réorganisation des courses au trot en France en 2022 a fusionné les deux épreuves, le Prix Pierre Plazen étant supprimé.

La course honorait Pierre Plazen, directeur des haras nationaux de 1892 à 1901 après avoir été directeur du dépôt d'étalons de Saint-Lô et inspecteur général de la circonscription de Nantes. Il meurt le  à l'âge de .

Palmarès depuis 1978

Notes et références 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Pierre Plazen
Pierre Plazen